Lohit bezeichnet:

 Lohit (Fluss), ein Nebenfluss des Brahmaputra
 Lohit (Distrikt), ein Distrikt in Arunachal Pradesh (Indien)